Massimiliano d'Asburgo può riferirsi a due personaggi della Casa d'Asburgo:

Massimiliano I d'Asburgo, Re di Germania (1493-1519) e imperatore (1508-1519)

Massimiliano I del Messico, imperatore del Messico (1864-1867)